Zaborje – wieś w zachodniej Rosji, centrum administracyjne osiedla wiejskiego Zaborjewskoje rejonu diemidowskiego w obwodzie smoleńskim
 Zaborje – wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim, w sielsowiecie Kniażyce
 Zaborje – wieś w zachodniej Rosji, w osiedlu wiejskim Pieriewołoczskoje rejonu rudniańskiego w obwodzie smoleńskim
 Zaborje – wieś w Rosji w obwodzie leningradzkim